Кривозерье — название населённых пунктов:

Россия 
 Кривозерье — село в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Кривозерье — село в Лямбирском районе Республики Мордовия.
 Кривозерье — деревня в Кимовском районе Тульской области.